Granträsktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Granträsktjärnen, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun, 
Granträsktjärnen, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (6,54 ha)
Granträsktjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,33 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn